Die Saison 2012/13 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale im November 2012 und endete mit den Endspielen am 3. März 2013 im Gerry-Weber-Stadion in Halle. Die Titel gewannen Generali Haching bei den Männern und der Schweriner SC bei den Frauen. Titelverteidiger aus dem Vorjahr waren der VfB Friedrichshafen bei den Männern und der Schweriner SC bei den Frauen.

Mannschaften 

Die Regionalpokalsieger wurden Anfang Oktober ermittelt. Die notwendigen Qualifikationsspiele fanden am 28. Oktober statt.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Ergebnisse der Männer bei der VBL
 Ergebnisse der Frauen bei der VBL

2012/13
Volleyballsaison 2012/13